Оркестр Западногерманского радио () — немецкий симфонический оркестр, базирующийся в Кёльне. Основан в 1947 г. в дополнение к воссозданному одновременно Симфоническому оркестру Кёльнского радио и первоначально назывался Оркестром Хермана Хагештедта, по имени первого руководителя.

Известен, в частности, записями немецкой музыки XX века (Курт Вайль, Франц Шрекер и др.) и участием в программе симфонических концертов музыки к видеоиграм.

Художественные руководители 

 Херман Хагештедт (1947—1968)
 Хайнц Геезе (1969—1995)
 Хельмут Фрошауэр (1997—2003)
 Михаил Юровский (2006—2008)
 Никлас Виллен (с 2010 г.)

См. также 
 Westdeutscher Rundfunk (WDR)

Ссылки 
 Официальный сайт 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1947 году
Симфонические оркестры Кёльна
WDR
Музыкальные коллективы вещательных организаций